Branford ist der Name mehrerer Orte in den USA:

 Branford (Connecticut)
 Branford (Florida)

im NRHP gelistete Objekte:
 Branford Center Historic District, in Branford, Connecticut, ID-Nr. 87000636
 Branford Electric Railway Historic District, in Branford, Connecticut, ID-Nr. 83001278
 Branford House, in Groton, Connecticut, ID-Nr. 84001158
 Branford Point Historic District, in Branford, Connecticut, ID-Nr. 88001583
 Branford-Horry House, in Charleston, South Carolina, ID-Nr. 70000573

Siehe auch:
 Brandford